Powódź w Europie – powódź w 1997 roku, w Polsce nazywana powodzią tysiąclecia
 Powódź w Europie – powódź w 2002 roku
 Powódź w Europie – powódź w 2009 roku
 Powódź w Europie – powódź w 2010 roku
 Powódź w Europie – powódź w 2021 roku